El término barranquera puede referirse a:

 barranquera, para designar al accidente geográfico barranco (geografía);

 barranquera (G. cunicularia), uno de los nombre comunes del ave Geositta cunicularia.